

Плюсковенси — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Плюсковенси — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства